Studnice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Studnice, comune del distretto di Chrudim, nella regione di Pardubice
Studnice, comune del distretto di Náchod, nella regione di Hradec Králové
Studnice, comune del distretto di Třebíč, nella regione di Vysočina
Studnice, comune del distretto di Vyškov, in Moravia Meridionale